Carl von Karstedt ist der Name folgender Personen:

* Carl von Karstedt (Politiker) (1811–1888), deutscher Politiker
 Carl von Karstedt (Regisseur) (* 1981), deutscher Regisseur